Le château de Chamousset peut désigner :
 le château de Chamousset, un château de France, dans le Rhône ;
 le château de Chamousset, un château de France, en Savoie.